«Пангур Бан» — давньоірландський вірш, складений у IX сторіччі біля чи в абатстві Райхенау ірландським монахом про його кота. «Пангур Бан» (Pangur Bán), «білий валяльник»— це кличка кота. Хоча автор невідомий, його стиль схожий на стиль Седуліуса Скоттуса, що викликає припущення про його авторство. У восьми чотиривіршах автор порівнює активність кота з його (автора) науковою діяльністю.

Вірш зберігся у Молитовнику Райхенау (Stift St. Paul Cod. 86b/1 fol 1v), що зараз зберігається у монастирі святого Павла у Лавантаалі (Австрія). Критика вірша була опублікована у 1903 році Вітлі Стоксом і Джоном Страханом у другому томі Thesaurus Palaeohibernicus. Найвідоміший переклад на англійську мову створив Робін Флаувер. У перекладі Вістена Г'ю Одена, вірш був покладений на музику Самюелем Барбером, і пізніше представлений як восьма з десяти «Пісень відлюдника» (Hermit Songs) (1952-3).

У 2009 році у мультфільмі Таємниця абатства Келс, створеному під впливом ірландської міфології, одним із другорядних персонажів є білий кіт із кличкою Пангур Бан, який перебуває у товаристві монаха.

Примітки

Джерела 
 
 
 }

Переклади 

 Переклад Робіна Флаувера
 Переклад Вістена Г'ю Одена

Література середньовіччя
П
Середньовічна поезія